Los Premios Mara de Oro Internacional son una gala organizada por la Fundación Mara de Oro de Venezuela. Son los premios más antiguos en Venezuela en cuanto a artes y espectáculos. Con su eslogan, "premiando lo mejor de lo mejor", en cada entrega ha aumentado las categorías evaluadas por personal experto en el área, abarcando la literatura, medicina, ciencias sociales, política, entre otros gremios. 

Su sede principal es el estado Zulia (Venezuela) desde 1955 hasta la actualidad, con corresponsalía en el centro y oriente del país para algunas ediciones especiales. Recientemente, debutó fuera de Venezuela con su edición Internacional.

Historia 
Creado el 10 de octubre de 1955 por el periodista zuliano Guillermo Sánchez García, el Mara de Oro mantiene la finalidad de promover el trabajo de hombres y mujeres a nivel nacional e internacional. Es uno de los premios pioneros en incluir un renglón gaitero para el género musical autóctono del estado Zulia.

Durante décadas, el premio fue proclamado a través de las pantallas de RCTV, por el mismo fundador. Luego del fallecimiento de Sánchez García el 2 de diciembre de 1988, en honor a su memoria, la premiación quedó en manos de Hender González, quien mantuvo la esencia y el legado durante más de 4 décadas de intensa labor, gozando de la certificación y credibilidad internacional. 

Luego de la inesperada partida de Hender González, el premio continua sus funciones bajo la dirección de la abogado Emelina Carrasquero Montes, siendo históricamente la primera mujer zuliana que asume la presidencia del preciado galardón.

En 2016, pasó a denominarse Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional. En el marco de la celebración de su 64 aniversario, en 2019 anunció la Edición Especial Multidestino para las ciudades Bogotá, Miami y Venezuela, pautadas para los meses de noviembre y diciembre de ese año.

En el año 2018, se realizaron entregas en Porlamar (Marzo), Mérida desde la estación La Aguada en el Teleférico (Julio) y Maracaibo (Diciembre).

En 2021, con el fallecimiento de Hender González, la fundación pasa a ser presidida por la primera mujer zuliana Abog Emelina Carrasquero Montes, quien se desempeñaba como consultor jurídico internacional.

En 2022, su gala de premiación tomaría como protagonista principal al género musical autóctono del estado Zulia, la gaita zuliana, en su edición 67, y otra edición especial en Lechería.

Sedes 
La Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional, mantiene su sede principal en el Estado Zulia (Venezuela) desde 1955 hasta la actualidad, realizándose ediciones especiales en Margarita, Mérida, Lechería y Maturín en los últimos años.

Categorías 
La Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional tiene un objeto social bastante amplio que le ha permitido reconocer la labor de diferentes personalidades del arte, espectáculo, medios de comunicación, gremio profesional y empresarial a lo largo de los años, por lo cual las categorías varían cada edición manteniendo diversidad de oportunidades para todas las áreas, todas avaladas por un grupo de experto por área específica.

Entre otras categorías especiales se encuentran las de la Gaita zuliana, como Gaita del Año, Agrupación Gaitera del Año, Agrupación Gaitera Infantil del Año, Compositor del Año, Solista del Año y Locutor Gaitero del Año, entre tanto que se reconoce la trayectoria musical como Solista, Compositor, Cuatrista, Charrasquero, Furrero y Tamborero.

Distinciones 
La Fundación cuenta con una junta directiva que avala y respalda las siguientes distinciones:

 Mara de Oro 
 Mara de Platino 
 Mara de Diamante 

Todas estas distinciones, son otorgadas por los años de trayectoria, aporte científico, cultural, deportivo, comunicacional y artístico de cada uno de los postulados. Con excepciones de máxima distinción: 

 Mara Doble Diamante
 Mara Triple Diamante
 Mara de Maras

Logotipo 
En los últimos años, basado en la identidad de la organización se han manejado distintos logotipos, los cuales tienen como enfoque principal el isotipo del Indio Mara, acompañado de la palabra Mara de Oro, algunas veces el año del aniversario.

Junta directiva

Actual 

 Presidenta y Asesor Jurídico internacional: Abog. Emelina Carrasquero Montes
 Vicepresidenta y Directora Ejecutiva: Lic. Olga Gómez Lira

Anteriores 

 Presidente: Guillermo Sánchez García (1955 - 1988)
 Presidente: Hender González (1989 - 2021)
 Vicepresidenta y asistente jurídico: Abog. Emelina Carrasquero (2006 - 2021)

Controversia 
En 2006, fueron creados los Premios Mara Internacional con sede en Caracas, lo cual ha generado confusión para los medios de comunicación al redactar sus notas, incluso, problemas legales de derechos de autor al asociar una gala de más de 60 años con una que apenas cumpliría 20 años. En 2019 una influencer denunció estos nuevos premios que, utilizando la historia de los Mara de Oro, generó confusión en la artista que sería galardonada.

Asimismo, en 2022 se generó nuevamente polémica por la utilización del nombre Latin Mara en otros premios fraudulentos. En el espacio No Te Escaparás, presentado por Patricia Poleo, se comentó que Carmen Cecilia Romero, la esposa del cantante “El Pollo” Brito, "es quien ahora maneja los premios “tapa amarilla” Latin Mara", que según dijo, seguramente ahora serían utilizados para premiar a los artistas apegados al chavismo.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 
 
 

Premios de música de Venezuela
Premios